Забастовка мусорщиков в Шотландии () — экономическая забастовка, организованная Национальным профсоюзом разнорабочих, муниципальных служащих, и котельщиков. Изначально забастовка затронула только Эдинбург, но вскоре она перекинулась на 20 областей Шотландии. Забастовка началась 18 августа 2022 после провала переговоров между руководством профсоюзов GMB и Unison и мунинципальными властями Шотландии. 1 сентября 2022 года Никола Стёрджен, первый министр Шотландии, встретилась с представителями шотландских муниципалитетов и представителями профсоюзов. В ходе встречи профсоюзам удалось договориться об увелечении зарплаты мусорщикам на 10 %, поэтому 2 сентября 2022 года мусорщики вернулись к работе.

Забастовка мусорщиков была одним из звеньев в борьбе трудящихся против ограбления рабочего класса со стороны британской буржуазии.

Предыстория стачки

Ход забастовки 
Стачка началась 18 августа 2022 года в Эдинбурге, когда профсоюзы отклонили предложение муниципальных властей об увеличении зарплат на 3,5 %. Это предложение касалась 150 000 мусорщиков. Позже муниципальные власти предложили индексацию в 5 %, поскольку дополнительные суммы были выделены шотландским кабинетом. Однако данное предложение было отвергнуто рабочими, поскольку в условиях резкого увеличения стоимости жизни индексация в 5 % является недостаточной.

Забастовка мусорщиков была хорошо организована, поэтому в Эдинбурге образовались значительные скопления невывезенного мусора. Из-за скопления мусора в столице Шотландии местные власти подверглись критике со стороны политиков и знаменитых людей.

Мусорщики из профсоюза GMB поддержали стачку в Абердин-Сити, Ангусе, Данди, Ист-Эршире, Ист-Лотиане, Глазго, Инверклайде, Хайленде, Мидлотиане, Оркни, Саут-Эршире, Саут-Ланаркшире, Уэст-Лотиане, Перт-энд-Кинроссе и Норт-Ланаркшире.

Мусорщики, являющиеся членами профсоюза Unison, присоединились к стачке в Абердиншире, Глазго, Инверклайде, Северном Ланаркшире, Ист-Ренфрушире, Клакманнаншире, Стерлинге и Южном Ланаркшире.

Переговоры 
В конце августа шотландское правительство предложило увеличение зарплат мусорщиков на 5 %, однако профсоюзы отвергли это предложение. Венди Данмор, представитель профсоюза Unite, заявила, что повышение зарплаты мусорщиков должно соответствовать национальной индексации зарплат.

1 сентября 2022 Никола Стёрджен провела 11-часовую встречу с представителями муниципальных властей и профсоюзов в Эдинбурге. Профсоюзному руководству было предложено увеличение зарплаты рабочих, получающих между £ 20 500 и £39 000, увеличивать на £1,925 в году. Для наёмных работников, получающих от £39 000 до £60 000 было предложена индексация в 5 %.

Итоги забастовки 
Руководство трёх профсоюзов, представляющих интересы мусорщиков, планировало продолжать забастовку, однако 2 сентября 2022 года после достижения договорённости со Стёрджен мусорщики вернулись на работу.

Примечания 

Забастовки мусорщиков
Забастовки в Шотландии
Забастовки в Великобритании
История Шотландии
История Великобритании